Еремейцево — название населённых пунктов в России.
 
 Еремейцево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Еремейцево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Еремейцево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Еремейцево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Еремейцево — деревня в Ельнинском районе Смоленской области, упразднена в 2000 г.
 Еремейцево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Еремейцево — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Еремейцево — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Еремейцево — деревня в Угличском районе Ярославской области.